Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez mężczyzn na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej podczas mistrzostw świata w ramach wspinaczki sportowej w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 16–17 sierpnia 2019. Konkurencję mężczyzn wygrał Włoch Ludovico Fossali zdobywając Mistrzostwo świata, srebrny medal zdobył Czech Jan Kříž, a brązowy Rosjanin Stanisław Kokorin.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 16 sierpnia o godzinie 9:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 17 o godz 18:45. Konkurencja na szybkość mężczyzn odbywała się w  tym samym czasie co zawody kobiet.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 96 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentował; Marcin Dzieński,  który zajął 19 miejsce.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
96 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczy z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów nie zakwalifikował się Marcin Dzieński (uzyskał 19 wynik, jego czas 6,165 s). Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwycięzca z pary kwalifikował się do dalszych wspinaczek, pokonany odpadał z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodnikami, którzy odpadli na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Włoch Ludovico Fossali (czas 6,871 s) pokonał dosłownie „bez walki” Czecha Jana Kříža, który zaliczył upadek. W walce o brązowy medal Rosjanin Stanisław Kokorin (5,835 s) wygrał z Ukraińcem DDanyjiło Bołdyrewem (5,934 s).

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa 
Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 MŚ 2019 (Hachiōji) – wspinaczka łączna mężczyzn
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 }

Mężczyzn